Xanthea Dewez (ur. 31 lipca 1995) – australijska biegaczka narciarska. Wystąpiła na mistrzostwach świata. Nigdy nie punktowała w zawodach pucharu świata. Swój największy sukces i jednocześnie debiut odniosła 14 lutego 2015 w szwedzkim Östersund, zajmując 64. miejsce w sprincie techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Uwagi

Bibliografia 
 Rezultaty na stronie FIS 

Australijscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995